Arnould ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-France Arnould (* 1953), französische EU-Beamtin, Geschäftsführerin der Europäischen Verteidigungsagentur
Dominique Arnould (* 1966), französischer Radrennfahrer
 Georg Arnould (1843–1913), deutscher Marine- und Armeemaler sowie Illustrator
 Isabelle Arnould (* 1970), belgische Schwimmerin
 Jean-Marie Arnould (* 1966), belgischer Schwimmer
 Kevin Arnould (* 1980), französischer Nordischer Kombinierer
 Léon Arnould (um 1900), französischer Pilzkundler
 Louis Arnould (1864–1949), französischer Romanist und Französist
 Pierre Arnould (* 1959), belgischer Distanzreiter
 Rita Arnould (1914–1943), niederländisch-belgische Widerstandskämpferin
 Sophie Arnould (1744–1802), französische Schauspielerin und Sängerin